Chrobacza Łąka (miejscowość)
 Chrobacza Łąka (szczyt)
 Chrobacza Łąka (polana)